Rote Fahne steht für:

 Rote Fahne (Symbol), Symbol der sozialistischen und der kommunistischen Bewegung
 Die Rote Fahne, 1918 von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gegründetes Organ zunächst des Spartakusbundes, dann der KPD
 Die Rote Fahne (Österreich), Zentralorgan der Kommunistischen Partei Österreichs
 Die Rote Fahne (Lettland), deutschsprachiges Organ der Kommunistischen Partei Lettlands
 Rote Fahne, Wochenzeitung der MLPD, davor des Kommunistischen Arbeiterbunds Deutschlands
 Rote Fahne, chinesische Automarke, siehe Hongqi
 Rote Fahne, Zeitschrift in China, siehe Hongqi (Zeitschrift)
 Rote-Fahne-Kanal in China

Siehe auch:
 Krasny Wympel
 Red Flag
 Rote Flagge